Luis Alberto Williams conocido como Dicky Ranking es un artista panameño de Reggae en español y Reguetón. Quien desde niño su interés por la música y el baile lo lleva a formar parte de varios grupos de baile en la modalidad del Break Dance y el Hip Hop.

Biografía 

Nacido un 3 de marzo y criado en la ciudad de Panamá, logró increíbles éxitos en su tierra natal al producir y participar en más de 25 producciones musicales de varios artistas, incluyendo la producción de El Chombo Los Cuentos de la Cripta y la producción puerto riqueña The Noise del productor Dj Negro, entre otras.

En los años 90, empezó en ritmos de reguetón típico ritmo de reggae rápido usado mucho en ese año en Panamá, uno de esos temas fue El Mentao llegó incluido en la producción musical 18 Kilates en el año 1996, para luego relucir con el tema Soy un Killa Loco en el disco musical El Pataclismo:NitroMix en el año de 1997 cuando pertenecía a la agrupación Los Killamanjaros, luego fue su éxito El Bam Bam de la producción musical Spanish Oil 4 en el año 1997 a cargo del productor El Chombo, este tema revivió pronto años más tarde en el año 2004 donde se filmó su vídeo musical, donde Dicky Ranking estaba vestido en un atuendo de los años 80, fue filmado por Planet Enterteiment y es parte de la producción El doctor, que tiene 14 temas y hasta incluye un DVD con varios vídeos y presentaciones en vivo que ha realizado en todo el mundo, también produjo el tema El Fute junto a Lino Pao, la producción del vídeo utilizó las localidades de la Calzada de Amador. Otras escenas fueron realizadas en la piscina de un edificio de la ciudad capital de Panamá, y también se recurrió al uso de estudios fotográficos. No se escatimó en gastos, ya que para este video también se hizo uso de lujosos automóviles, entre ellos un Hummer.

Con temas como Te toco el cubo (2000), Tócala bésala (2001), Soba que soba (2002) y Parame la música (2003) lograron traspasar sus fronteras y convertirse en canciones populares en las regiones de centro y sur e Ibero América, abriendo puertas en países como Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador y en diversas ciudades de los Estados Unidos, donde ha realizado presentaciones en vivo y participado en programas televisivos.

En el año 2002, Dicky Ranking participó en la gira musical de Reggae en español llamado Xpedientes Flor de Caña perteneciente a la producción musical de Andy Van Attes Los Xpedientes, que tuvo lugar en Nicaragua y esta gira fue con propósitos humanitarios ya que estaba destinado sus fondos para ayudar a la construcción del hospital infantil oncológico de ese país, y en esa gira participó junto con otros artistas panameños de reggae cuales son: Burrel, Dj Black, Lady Ann, Good Fella, Linopau y el productor Andy Van Attes.

Así mismo ha compartido escenarios con estrellas de la talla de Los Gaitanes, Gilberto Santa Rosa, Olga Tañon, Rey Ruiz, Sean Paul, Shaggy, Don Omar, Nina Sky, Vico C y Ivy Queen. 

En el 2004 Dicky graba su segundo disco titulado El Doctor de la mano del promotor norteamericano Bobby D, bajo el sello de Vene Music Int, donde logró abrirse las puertas en el mercado americano, haciendo presentaciones en Guayaquil junto a Andy Vals Gourmet.

En el año 2005 viaja a Los Ángeles para colaborar con el artista de R&B Rigo Luna con el tema All I Want, bajo el sello de Machete Music.

En el año 2007 graba el tema Dame Dame que es el soundtrack de la película Illegal Tender en la ciudad de los ángeles bajo la dirección de Phil Roc y producido por John Singleton. En este mismo año El Caballo Dicky lanza su nuevo álbum Evolution en el cual presenta una nueva propuesta musical y produjo también el tema Hechicera junto a Eddy Lover incluido en dicho disco.

En el año 2010 saca un polémico tema musical llamado Chica Prepago en la cual describe a una típica mujer donde es pagada por ofrecer cariño y amor, también contrae matrimonio con un hombre por interés económico o social, llamada en los tiempos antiguos romanos como Meretriz y actualmente como Prostituta, tema hecho a manera de vacilon.

Producciones / Colaboraciones 
. 2008 - EVOLUCION CD
. 2007 - NOTHING BUT BANGAS
. 2004- El Doctor CD
 1998-1999 Los cuentos de la cripta (1, 2, 4)
 1998 Noise 7
 1998 The Creation
 1998 Spanish Oil (2, 3, 4, PLUS)
 2000 Planet Ganja 3
 2001 La Banda
 1997 18 KILATES (1,2)
 2000-2003-Xpedientes (1, 2, 3, 4)
 2000 Sin Censura EL CD
 2002 Super Galleta
 2001 Cosa Nostra
 1999 Nitromix
 1999 Ragga Force
 2001 El Imperio
 1999 Overload (2 y 6)
 1999 Ragga War
 2002-2003 La Criptonita
 2001 Reggae Manía
 2000 La Rosca Gold
 2000 Exorcismo
 2001 The Squad
 1999-2000 Ratatax (1 y 2)
 1998 Pataclismo
 2003 Apocalipsis

Referencias

Véase también 
 Reggae en español
 Apache Ness

Cantantes de reggae de Panamá
Músicos de reggae en español
Reggae en español